balsamka pospolita (Balsamia vulgaris) – gatunek grzybów
 inaczej przepękla pospolita – gatunek roślin